alternatieve uitspraak/schrijfwijze van einde
de End (toets)